Гусинский:
 Гусинский, Александр Владимирович (род. 1944) — казахстанский политик, депутат сената парламента Казахстана I—IV созывов.
 Гусинский, Владимир Александрович (род. 1952) — бывший российский медиа-магнат, владелец новостного ресурса NEWSru.com.